Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2019 was het 32ste seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd werd op 23 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 26 oktober op het Losail International Circuit in Qatar. Voor het eerst worden er drie races verreden tijdens een weekend in plaats van twee; in de tweede race worden de startposities voor de derde race bepaald.

Tijdens het evenement op het Circuit Magny-Cours werd Jonathan Rea kampioen door een overwinning in de laatste race van het weekend. Hiermee had hij voldoende voorsprong opgebouwd op zijn laatste concurrent Álvaro Bautista, die hem niet meer kon achterhalen in de stand.

Kalender

Coureurs en teams 

* Eugene Laverty raakte geblesseerd tijdens de vrije trainingen in ronde 5 en werd vervangen door Tommy Bridewell.

Resultaten

Puntensysteem 
 Race 1 en 3

 Race 2 (Superpolerace)

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website